

Saints catholiques et orthodoxes 
 Cloud ou Clodoald (), prince mérovingien devenu moine, fondateur de l'abbaye de Nogent, aujourd'hui Saint-Cloud ; fêté le 7 septembre.
 Cloud de Metz ou Clodulf ou Chlodulfe ou Cloudoud ou Clou (), 30 évêque de Metz, fils et successeur de saint Arnoul ; fêté le 8 juin.

Toponymie

Aux États-Unis
Saint Cloud, Floride  ;
Saint Cloud, Minnesota  ;
Saint Cloud, Missouri  ;
, Wisconsin.

Voir aussi